Kirschsteiniothelia är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Kirschsteiniothelia i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kirschsteiniothelia